Дьи́меши () — венгерская фамилия. Известные носители:

 Дьимеши, Золтан (род. 1977) — венгерский шахматист, гроссмейстер (1996).
 Дьимеши, Ласло (род. 1948) — венгерский пианист.